Matautu  ist der Name mehrerer Orte in Polynesien:

 Matautu (Apia), ein Ortsteil der Inselhauptstadt Apia an der Nordküste von Upolu mit dem Haupthafen von Samoa; Matautu-tai (an der Küste) und Matautu-uta (im Inland), Samoa
 Matautu (Lefaga), ein Teilort (pito-nuʻu) von Lefaga an der Südwestküste von Upolu, Samoa

 Matautu Point (Apia) (Pilot Point) in Apia, Upolu, Samoa
 Matautu Point (Faleapuna) in Vaʻa-o-Fonoti, Upolu, Samoa

 Matautu (Gagaemauga), Dörferverbund an der Nordküste von Savaiʻi

 Matautu Point (Pago Pago) im Nationalpark of American Samoa, Ostdistrikt von Amerikanisch-Samoa
 Matautu Ridge im Ostdistrikt von Amerikanisch-Samoa

Siehe auch:
 Mata Utu